Соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 27 июля по 3 августа. Были разыграны 4 комплекта наград. Соревнования прошли на знаменитом крикетном стадионе Lord’s Cricket Ground в районе Сент-Джонс-Вуд.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Стрельба из лука на официальном сайте Игр  
 Международная федерация стрельбы из лука